Мурад Мамедов:
Мамедов, Мурад Сахавет оглы  (род. 1995) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
Мамедов, Мурад Кияс оглы — ученый-вирусолог
 См. также 
Мамедов
Мурад